A Fever You Can’t Sweat Out – debiutancki album grupy Panic! at the Disco, wydany 27 września 2005. Twórcą tekstów jest Ryan Ross, gitarzysta zespołu.

Lista utworów 
 "Introduction" – 0:36
 "The Only Difference Between Martyrdom and Suicide Is Press Coverage" – 2:54
 "London Beckoned Songs About Money Written by Machines" – 3:23
 "Nails for Breakfast, Tacks for Snacks" – 3:23
 "Camisado" – 3:11
 "Time to Dance" – 3:22
 "Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off" – 3:20
 "Intermission" – 2:35
 "But It’s Better If You Do" – 3:25
 "I Write Sins Not Tragedies" – 3:06
 "I Constantly Thank God for Esteban" – 3:30
 "There's a Good Reason These Tables Are Numbered Honey, You Just Haven't Thought of It Yet" – 3:16
 "Build God, Then We’ll Talk" – 3:40

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 2005
Albumy Panic at The Disco
Albumy Fueled by Ramen